Зіядет-Аллах I (? — 838) — 3-й емір держави Аглабідів в 817—838 роках.
 Зіядет-Аллах ІІ (? — 864) — 7-й емір держави Аглабідів в 863—864 роках.
 Зіядет-Аллах ІІІ (? —916) — останній емір держави Аглабідів в 903—909 роках.